Ilopango peut désigner :
 Ilopango, une ville du Salvador ;
 le lac Ilopango, un lac du Salvador qui remplit la caldeira du volcan Ilopango.